Hombre rico, hombre pobre puede referirse a:

 Rich Man, Poor Man, serie de televisión titulada en España Hombre rico, hombre pobre.
 Hombre rico, hombre pobre (novela)
 Hombre rico, hombre pobre, libro de economía argentino de 2008.